Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jiří Hřebec che ha battuto in finale Jan Kodeš 4-6, 6-1, 3-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1973